Selfmade (album), een album van Lijpe uit 2021
 Selfmade (lied), een lied van Lijpe uit 2021 afkomstige van het gelijknamige album
 Selfmade Films, een Nederlands filmproductiemaatschappij
Selfmade (winkelketen)